Het FIM wereldkampioenschap Superbike 2021 is het 34ste seizoen van dit kampioenschap. De eerste wedstrijd wordt op 22 mei op het Motorland Aragón in Spanje verreden. De laatste wedstrijd vond plaats op 21 november op het Mandalika International Street Circuit in Indonesië.

Kalender 
Op 30 november 2020 werd de voorlopige kalender van het wereldkampioenschap superbike in 2021 bekend gemaakt. In februari, maart en april 2021 vonden een aantal wijzigingen plaats naar aanleiding van de coronapandemie.

 Afgelast naar aanleiding van de coronapandemie

 Notities

Coureurs en teams

Resultaten

Puntensysteem 
 Race 1 en 2

 Superpolerace

Coureurs

Fabrikanten

Externe link 
 Officiële website